Campeonato Uruguayo de Fútbol 2013-14 puede referirse a:

 el campeonato 2013-14 de la Primera División;
 el campeonato 2013-14 de la Segunda División;
 el campeonato 2013-14 de la Segunda División Amateur.